Loher ist der Familienname folgender Personen:

 Dea Loher (* 1964), deutsche Dramatikerin und Prosaautorin
 Dietrich Loher (lat.: Theodoricus Loher a Stratis; * um 1495, † 1554), Theologe, Kartäusermönch, Kirchenpolitiker und Herausgeber theologischer Schriften
 Gottfried Loher (1914–1995), deutscher Landwirt und Politiker (BP), MdL Bayern
 Gretel Loher-Schmeck (* 1907 als Gretel Schmeck; † 2003), deutsche Künstlerin des Spätexpressionismus
 Heinrich Loher senior (1864–1935), Gründer der Loher GmbH in Ruhsdorf an der Rott, Bayern
 Heinrich Loher junior (1893–1949), Inhaber der Loher GmbH in Ruhsdorf an der Rott, Bayern
 Joseph Loher (1907–2002), deutscher Maler
 Katja Loher (* 1979), Schweizer bildende Künstlerin
 Silvan Loher (* 1986), Schweizer Komponist
 Werner Loher (* 1929), deutsch-amerikanischer Entomologe

Loher heißen folgende geographischen Objekte:
 Loher (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Loher (Ottenhofen), Ort in der Gemeinde Ottenhofen, Bayern

Siehe auch:
 Loher GmbH, Unternehmen der Antriebstechnik, gegründet 1895 in Ruhsdorf an der Rott, Bayern
 Lohr